William Larned era il detentore del titolo e ha battuto nel challenge round il vincitore del torneo degli sfidanti Beals Wright per 6-1, 6-2, 8-6.

Tabellone

Challenge round

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

U.S. National Championships 1908